Aboubacar Camara ist der Name folgender Personen:

* Aboubacar Camara (Fußballspieler, 1986) (* 1986), guineischer Fußballspieler 
 Aboubacar Camara (Fußballspieler, 1990) (* 1990), guineischer Fußballspieler 
 Aboubacar Camara (Fußballspieler, Juni 1993) (* 1993), guineischer Fußballtorhüter 

 Aboubacar Léo Camara (* 1993), guineischer Fußballspieler 
 Aboubacar M’Baye Camara (* 1985), guineischer Fußballspieler 
 Aboubacar Sidiki Camara (* 1972), guineischer Fußballspieler, siehe Titi Camara